James Scott Clark, né le , est un rameur d'aviron et entraîneur d'aviron britannique.

Palmarès

Jeux olympiques 
 1976 à Montréal
  Médaille d'argent en huit

Lien externe

Naissance en juillet 1950
Rameur britannique (aviron)
Rameur (aviron) aux Jeux olympiques d'été de 1972
Rameur (aviron) aux Jeux olympiques d'été de 1976
Rameur (aviron) aux Jeux olympiques d'été de 1980
Médaillé d'argent olympique britannique
Entraîneur d'aviron